Nemesi Marquès Oste, sacerdote católico
 Roberto Luis Oste, futbolista argentino
 Río Oste, río en el norte de Baja Sajonia
 Clase Oste